Verallo ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrizio Verallo (um 1565–1624), italienischer Kardinal
 Girolamo Verallo (um 1497–1555), italienischer Geistlicher
 Paolo Emilio Verallo (16. Jh.), italienischer Geistlicher